Uusküla − wieś w Estonii, w gminie Alajõe, w prowincji Virumaa Wschodnia
 Uusküla − wieś w Estonii, w gminie Jõelähtme, w prowincji Harju
 Uusküla − wieś w Estonii, w gminie Martna, w prowincji Lääne
 Uusküla − wieś w Estonii, w gminie Rapla, w prowincji Rapla
 Uusküla − wieś w Estonii, w gminie Vihula, w prowincji Lääne Viru.